The Week-End – film del 1920 diretto da George L. Cox
The Week-End – cortometraggio del 1921 diretto da Marcel Perez
The Week-End – episodio del 1955 della serie tv Star Tonight